L'Étoile kan syfta på:

 L'étoile (opera) – en fransk opera (opéra bouffe) i tre akter med musik av Emmanuel Chabrier och libretto av Eugène Leterrier och Albert Vanloo
 L'Étoile du Nord – en opéra comique i tre akter med musik av Giacomo Meyerbeer och libretto av Eugène Scribe

Geografi

Frankrike 

 L'Étoile, Somme, Département de la Somme, 
 L'Étoile, Jura, Département du Jura, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar